Чемпионат Азии по дзюдо 2022 года прошёл с 4 по 7 августа в городе Нур-Султане (Казахстан). В соревнованиях приняли участие 168 спортсменов из 17 стран. Это был третий чемпионат континента, прошедший в Казахстане. До этого страна принимала чемпионаты 2004 года (Алма-Ата) и 2015 года (Атырау).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты Азии по дзюдо
2022 год в дзюдо
Чемпионаты Азии в Казахстане
Чемпионаты Азии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Астане
Международные соревнования по дзюдо в Казахстане
Август 2022 года
Спорт в Казахстане в 2022 году